Fabrice Moreau ist der Name folgender Personen:

* Fabrice Moreau (Fußballspieler) (* 1967), französisch-kamerunischer Fußballspieler
 Fabrice Moreau (Musiker) (* 1975), französischer Jazzmusiker
 Fabrice Moreau (Ruderer) (* 1978), französischer Ruderer